Boyer (Loire)
 Boyer (Saône-et-Loire)
 1215 Boyer

Desambiguações de topônimos